Peter Emmrich ist der Name folgender Personen:

* Peter Emmrich (Mediziner, Juni 1938) (* 1938), deutscher Pathologe
 Peter Emmrich (Mediziner, November 1938) (1938–2011), deutscher Pädiater